Plaats in Indonesië
 Simpang Agung (Abung Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Lampung in de provincie Lampung
 Simpang Agung (Simpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra